Алекса́ндр Петро́вич Черевко́ () — российский футболист, полузащитник клуба «Факел» (Воронеж).

Карьера 

Воспитанник клуба «Локомотив» Москва, в футбольной школе которого начал заниматься в 13 лет. За дубль «Локомотива» Александр начал играть в 2005 году. После двух с половиной лет в дубле «железнодорожников» был арендован клубом «Динамо» Санкт-Петербург, который выступал во втором дивизионе. За полгода в «Динамо» сыграл 13 матчей и забил 3 гола.

Перед началом сезона 2008 вместе с другим игроком «Локомотива» Антоном Коченковым на правах аренды перешёл в клуб «Нижний Новгород», выступавший во втором дивизионе. В том сезоне сыграл 30 матчей и отметился четырьмя забитыми голами. В 2009 году вновь на правах аренды отправился в «Нижний Новгород», которому предстояло дебютировать в первом дивизионе. Черевко сыграл 33 игры и помог «горожанам» закрепиться во второй по значимости лиге страны.

4 марта 2010 года перешёл в «Нижний Новгород» на постоянной основе, подписав с командой двухлетний контракт. В 2010 году сыграл за «Нижний Новгород» 27 матчей и забил 1 гол. В сезоне 2011/12 вышел на поле в 26 матчах первенства ФНЛ, а также в двух стыковых матчах за место в Премьер-лиге.

Летом 2012 года после расформирования нижегородского клуба присоединился к клубу «Томь», с которым подписал контракт на 2 года и по итогам сезона 2012/13 вышел в Премьер-лигу. Летом 2014 года продлил контракт с «Томью» на 2 года.

26 июня 2016 года заключил контракт с клубом «СКА-Хабаровск».

С 2019 по 2020 год выступал за воронежский «Факел», где и завершил карьеру.

Тренерская карьера 

С весны 2021 года является помощником главного тренера команды СШ  «Ленинградец» из Ленинградской области.

Статистика

Достижения 

 «Томь»
 Первенство ФНЛ
 Вице-чемпион (1): 2012/13
 Бронзовый призёр (1): 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Профиль на официальном сайте статистики МРО «Северо-Запад»

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Факел» Воронеж